Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano a Bergamo
 Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano a Lallio

Pagine correlate 
 Chiesa di San Bartolomeo
 Chiesa di Santo Stefano